Los peces rojos puede referirse a:

 La película española Los peces rojos (1955), de José Antonio Nieves Conde.
 La obra de teatro francesa Los peces rojos (1970), de Jean Anouilh.